brydż – karciana gra logiczna
 Brydż – polskie pismo brydżowe
 Brydż – spektakl Teatru Telewizji